Tastavinsaurus — род динозавров-зауроподов из клады Macronaria, живших во времена нижнемеловой эпохи (нижний апт,  назад) на территории современной Испании. Включает единственный типовой вид — Tastavinsaurus sanzi.

Вид описан по голотипу MPZ 99/9, представляющему собой частичный посткраниальный скелет.

Род назвали по формации Рио-де-Таставинс в Испании, где были найдены ископаемые остатки, видовое название дано в честь испанского палеонтолога Хосе Луиса Санса.

Примечания 

Макронарии
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2008 году
Санс, Хосе Луис
Фоссилии из меловых отложений Испании